Александр Германович Краусгар (, Alexander Kraushar; 1842—1931) — польский , правовед, историк, литератор.

Биография 

Магистр Варшавского университета (1867), защитник при Варшавском трибунале, позже при Сенате. Его сочинения: сборник стихотворений «Listki» (Варшава, 1863); «Historyja żydów w Polsce» (1865—1866); «Tytan i Aryjon z Koryntu» (Лпц., 1866); «Uwaga nad historya prawa» (Варш., 1868); «O stanie Konieczności w prawie Karném», «Elekcyja w Babinie» (Варш., 1873) и др.

Сочинения 
 Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta: (1764-1768). Wyd. nowe, przejrz. i popr. Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1900. T. 1. 399 p.
 Salony i zebrania literackie warszawskie. Na schyłku wieku XVIII-go i w ubiegłym stuleciu. Warszawa: Nakł. Tow. Miłośników Historyi, 1916. 62 s (в основу образа хозяйки салона он взял Катажину Левоцкую).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Iwona Opoczyńska, "Wolno ci Izraelu nazwać człowiekiem", www.zwoje-scrolls.com
 Publikacje prof. Kraushara udostępnione w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych
 Zdigitalizowane prace A. Kraushara udostępnione na www.archive.org.

Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Польши
Члены Польского исторического общества
Адвокаты Российской империи